Název Slatvinský potok má více vodních toků:

 Slatvinský potok (přítok Hornádu) – levostranný přítok Hornádu na Slovensku v okrese Spišská Nová Ves
 Slatvinský potok (přítok Hronu) – levostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Brezno
 Slatvinský potok (přítok Zlatianskeho potoka) – pravostranný přítok Zlatianskeho potoka na Slovensku v okrese Bardejov